

Musica 
 Some Enchanted Evening – canzone del musical South Pacific
 Some Enchanted Evening – album dei Blue Öyster Cult del 1978
 Some Enchanted Evening – album di Art Garfunkel del 2007

Televisione 
 Sola, senza amore (Some Enchanted Evening) – episodio della prima stagione de I Simpson